Nazione Cayuga – tribù di nativi americani della Confederazione irochese
 Stati Uniti d'America
 Cayuga – città della Contea di Sargent, Dakota del Nord
 Cayuga – comunità non incorporata della Contea di Anderson, Texas
 Cayuga – città della Contea di Vermillion, Indiana
 Cayuga – città della Contea di Cayuga, New York
 Cayuga – census-designated place della Contea di Delaware, Oklahoma
 Lago Cayuga – lago dello stato di New York
 Isola di Cayuga – isola del fiume Niagara
 Cayuga – razza di anatra domestica